Termenul de SQL Server se poate referi la:

 Un sistem de gestiune a bazelor de date care folosește limbajul SQL sau un dialect al acestuia
 Microsoft SQL Server, o implementare a unui astfel de sistem realizată de Microsoft